«Питер Пэн» () — экранизация произведения Дж. Барри о Питере Пэне режиссёра П. Дж. Хогана. Является несколько вольным переложением классического сюжета о мальчике, который не хочет становиться взрослым.

Сюжет 
Дети семьи Дарлингов живут очень дружно, старшая сестра постоянно играет с братьями, обычно в пиратов, и рассказывает им сказки. Но взрослые решают, что дочери пора взрослеть, оставить детские глупости и готовиться к жизни взрослой девушки-невесты. Венди и мальчики очень огорчены, но вдруг им представляется возможность продлить детство — улететь с волшебным мальчиком Питером Пэном на остров Нетинебудет. Там, на острове, живут не только потерявшиеся мальчишки, храбрые индейцы и таинственные русалки, но также и пираты, во главе с капитаном Джеймсом Крюком, которому в своё время Питер отрубил в схватке правую руку.

Венди влюбляется в Питера, и тот, кажется ей, отвечает взаимностью, но внезапно оказывается, что для Питера их отношения — лишь игра, он не знает никаких чувств и не хочет знать. Венди в слезах убегает. Тем временем страдает от одиночества и несчастный капитан Крюк, который тоже прекрасно осведомлён о бесчувственности Пэна. Пират предлагает обиженной девочке место в команде на своём корабле, а сам решает убить Питера, чтобы навсегда от него избавиться.

Но надежды его тщетны, и в последнем сражении с Питером, которому помогла любовь Венди, Крюка ест крокодил. Венди с братьями и мальчишками Питера возвращаются к себе домой, где их давно и безнадёжно ждали родители. Они приглашали и Питера, но тот, как ни было ему грустно расставаться с Венди и друзьями, всё же остался самим собой — вечным мальчишкой.

В ролях

Роли дублировали

См. также 
 Питер Пэн (книга)
 Питер Пэн (мультфильм)
 Питер Пэн (фильм, 1987)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм в журнале «Мир фантастики» 

Фильмы о Питере Пэне
Приключенческие фильмы Австралии
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Приключенческие фильмы США
Семейные фильмы Австралии
Экранизации литературных сказок
Фильмы о пиратах
Семейные фильмы Великобритании
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Австралии в жанре фэнтези
Фильмы Австралии 2003 года
Фильмы США 2003 года
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы-притчи